Troels Trier kan henvise til flere personer:

 Troels Trier (maler) (1879-1962) – en dansk kunstmaler
 Troels Trier (musiker) (født 1940) – en dansk musiker og kunster